Sudan National Petroleum Corporation ou Sudapet é uma companhia petrolífera, sediada em Cartum, Sudão.

História 
A companhia foi estabelecida em 1997.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia do Sudão

Ligações externas

Empresas do Sudão